Новогусельский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположена на севере Саратовского района, севернее города Саратова. Расстояние до административного центра села Усть-Курдюм составляет 7 километров, до областного центра составляет 3 км. Населённый пункт находится между крупной автотрассой Усть-Курдюмское шоссе и рекой Волгой.   

Климат
Климат в посёлке умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура - 6.6 °C. 442 mm - среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц - Апрель с осадками 25 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Августе, в среднем 44 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке Новогусельский двадцать две улицы и один проезд (Вишнёвый). Также к деревне относятся территории 6 садово некоммерческих товарищества, а также территория жилого комплекса "Родные просторы".

Население 

Население посёлка составляет 382 человека (на 1 января 2019 года), насчитывается 176 дворов.

Экономика 
В границах населённого пункта действуют три предприятия розничной торговли и один автосервис. Работает ресторан "Русский дом". 

В 2012 году в северной части о посёлка была построена и введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса коттеджного посёлка "Родные просторы". В настоящее время, здесь размещены 170 домов и таунхаусов. Имеется зона общественного отдыха - бульвар. На центральной площади установлен фонтан, есть детская площадка и спортивные сооружения для занятия физической культурой.

Инфраструктура 
На территории населённого пункта осуществляет свою деятельность туристическая база отдыха "Хуторок".

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района 
 Официальный сайт Усть-Курдюмского муниципального образования 

Населённые пункты Саратовского района